Техника безопасности — система организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Техника безопасности — вид деятельности (система организационных и технических мероприятий, защитных средств и методов) по обеспечению безопасности любой деятельности человека, в том числе и трудовой деятельности. Ранее под таким же названием выступала и наука, предметом которой выступает такой вид деятельности, а в настоящее время развивается дисциплина синдиника с более широким кругом предметной области, поглощающая и предмет науки о технике безопасности.

Техника безопасности (ТБ) — устаревший термин, обозначавший часть функции «охраны труда» — управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством. В настоящее время практически не применяется и не встречается в официальных документах.

Современное название функции в России и странах СНГ — «охрана труда (ОТ)», в международных компаниях — «Health & Safety (H&S)» (). Сфера «охраны труда» только в незначительной мере совпадает со сферой «техники безопасности» («здоровья и безопасности»). «Охрана труда» включает в себя, прежде всего, юридические вопросы — права и обязанности работников и работодателей, обеспечивающие соблюдение требований трудового кодекса.

«Техника безопасности», напротив, означает набор требований к поведению работников и выполнению ими своей рабочей функции, направленных на предотвращение опасных ситуаций для жизни и здоровья как самих работников, так и их окружения. В терминологии трудового кодекса РФ аналогом понятия «техника безопасности» является понятие «безопасные методы и приёмы работы». Однако, содержание этого словосочетания в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах не раскрыто.

В соответствии с пунктом 5.3.3. раздела 5.3 Обучение, квалификация и компетентность персонала ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации (отменен).

Организация должна устанавливать методы, подтверждающие наличие у работника соответствующих знаний, касающихся:
 Обязанностей работника в области охраны труда в соответствии с действующим законодательством
 Фактических или потенциальных последствий его деятельности на безопасность труда
 Понимания ответственности за соответствие его действий политике организации в области охраны труда, требованиям техники безопасности, системы управления охраной труда, включая действия работника в аварийных ситуациях
 Возможных последствий несоблюдения технологических инструкций

Изменение № 1 ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации.

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 26.06.2003 № 206-ст. Дата введения 2004-01-01 (отменено).

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации».

Пункт 5.3.3. Третий абзац. Заменить слово «безопасность» на «уровень безопасности».

Четвёртый абзац. Заменить слова «техники безопасности» на «охраны труда».

Последний абзац после слова «технологических» дополнить словами: «процессов и производственных».

Новая редакция пункта 5.3.3 Организация должна устанавливать методы, подтверждающие наличие у работника соответствующих знаний, касающихся:
 Обязанностей работника в области охраны труда в соответствии с действующим законодательством
 Фактических или потенциальных последствий его деятельности на уровень безопасности труда
 Понимания ответственности за соответствие его действий политике организации в области охраны труда, требованиям охраны труда, системы управления охраной труда, включая действия работника в аварийных ситуациях
 Возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций

Таким образом, с 1 января 2004 года «техника безопасности» заменена на «охрану труда», и организации (предприятия, заводы, фабрики, комбинаты, учреждения, учебные заведения), независимо от их организационно-правовой формы, не должны устанавливать методы, подтверждающие наличие у работника соответствующих знаний, касающихся требований техники безопасности, а должны устанавливать методы, подтверждающие наличие у работника соответствующих знаний, касающихся требований охраны труда.

Цель 
Целью техники безопасности является:
 Минимизация травм и заболеваний, связанных с производством

Значимость 
Обеспечение безопасных условий труда определяют следующими факторами:
 Самыми важными являются жизнь и здоровье человека по сравнению с ценой производимого продукта и стоимостью оказываемых услуг.
 Необходимость в сведении нештатных ситуаций к минимуму.
 Необходимость в сведении травм рабочих к минимуму для повышения эффективности работы.
 Необходимость в сведении времени отсутствия квалифицированных специалистов ввиду профессиональных травм и заболеваний на рабочем месте к минимуму.

Инструктаж 
Правила безопасной работы изучают во время приобретения профессионального и специального образования. Так же правила техники безопасности публикуют в соответствующих той или иной специальности учебных пособиях.

Дополнительно при организации работ с исполнителями проводят инструктаж по технике безопасности производства. По характеру и времени проведения, инструктажи подразделяют на:
 Вводный
 Первичный на рабочем месте
 Повторный
 Внеплановый
 Целевой

Примечание. При выполнении опасных или особо опасных работ инструктаж по ТБ проводят под роспись. Это документально подтверждает доведение информации до всех исполнителей и в случае возникших аварийной ситуации, травматизма или гибели людей служит доказательством при проведении расследования.

Производственный травматизм и смертность 
Несоблюдение техники безопасности приводит к возникновению производственного травматизма.

В России в 2008 году число пострадавших на рабочих местах составило 58 тысяч (по сравнению со 152 тысячами в 2000 году), погибших — 2548 (в 2000 году — 4400). Российский показатель производственной смертности в 2008 году составил 11 на 100 000 работников (во Франции 2,7, в Италии 2,6, в Великобритании — 1,4).

В культуре 
 «Водитель автопогрузчика Клаус» — культовый короткометражный немецкий фильм 2000 года о первом рабочем дне водителя автопогрузчика, пародирующий учебные фильмы по технике безопасности

Примечания

Ссылку 
 Охрана труда в России, Эл. СМИ

Техника безопасности